San José de la Era kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San José de la Era, Vetagrande, ort, Zacatecas, 
 San José de la Era, Pánuco, ort, Zacatecas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar